Turcica är ett släkte av snäckor. Turcica ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorsnäckor
Turcica